

Patronyme
 Jacques Mirabaud (1784-1864), banquier genevois ;
 Jean-Baptiste de Mirabaud (1675-1760), écrivain français ;
 Paul Mirabaud (1848-1908,) banquier et philatéliste français.

Économie
 Le Groupe Mirabaud, une banque privée suisse ;
 Banque Mirabaud de Paris, banque parisienne (1859-1953) fondée par Henri Mirabaud  (1821-1893). En 1953 elle fusionne avec la Banque de l'Union parisienne.

Sport
 Mirabaud, un voilier de course.